Aage Bertelsen er navnet på flere personer:

 Aage Bertelsen (maler) (1873-1945) – dansk kunstmaler
 Aage Bertelsen (rektor) (1901-1980) – dansk skolemand, forfatter og politiker